Cleer bezeichnet:

 St Cleer, Ort und Wahlkreis in Cornwall

Cleer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Cleer (bl. 1650), Kunstsammler in München
 Willi Cleer (auch Willy Cleer; 1889–1955), deutscher Automobilrennfahrer